Ashleigh Barty era la campionessa in carica dell'ultima edizione che si è svolta nel 2019, e ha difeso il titolo grazie al ritiro in finale di Bianca Andreescu sul punteggio di 6-3, 4-0r.

Teste di serie
Le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ashleigh Barty (campionessa)
  Naomi Ōsaka (quarti di finale)
  Simona Halep (terzo turno, ritirata)
  Sofia Kenin (terzo turno)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Bianca Andreescu (finale)
  Petra Kvitová (quarto turno)
  Kiki Bertens (secondo turno)
  Belinda Bencic (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Jennifer Brady (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (quarto turno)
  Iga Świątek (terzo turno)
  Elise Mertens (quarto turno)

  Johanna Konta (terzo turno)
  Madison Keys (secondo turno)
  Markéta Vondroušová (quarto turno)
  Petra Martić (secondo turno)
  Elena Rybakina (terzo turno)
  Anett Kontaveit (terzo turno)
  Maria Sakkarī (semifinale)
  Angelique Kerber (terzo turno)
  Alison Riske (ritirata)
  Julija Putinceva (secondo turno)
  Ons Jabeur (quarto turno)
  Amanda Anisimova (terzo turno)
  Jessica Pegula (quarto turno)
  Ekaterina Aleksandrova (terzo turno)
  Cori Gauff (secondo turno)
  Veronika Kudermetova (terzo turno)

Wildcard 

  Anna Kalinskaja (terzo turno)
  Ana Konjuh (quarto turno)
  Robin Montgomery (primo turno)
  Storm Sanders (secondo turno)

  Katrina Scott (primo turno)
  Mayar Sherif (primo turno)
  Wang Xinyu (secondo turno)
  Wang Xiyu (primo turno)

Qualificate 

  Hailey Baptiste (primo turno)
  Mihaela Buzărnescu (primo turno)
  Cvetana Pironkova (secondo turno)
  Aliona Bolsova (primo turno)
  Océane Dodin (primo turno)
  Ljudmila Samsonova (terzo turno)

  Nina Stojanović (terzo turno) 
  Olga Danilović (primo turno) 
  Tereza Martincová (secondo turno) 
  Kristína Kučová (secondo turno) 
  Renata Zarazúa (secondo turno) 
  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)

Lucky loser 

  Kirsten Flipkens (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2021